Diana je lahko:

 Diana, boginja rimske mitologije
 Diana, žensko osebno ime (npr. Princesa Diana)
 Citroën Dyane, francoski avtomobil, popularno imenovan Diana